Le terme ligne 83 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Voie ferrée 
 Ligne 83, ancienne voie ferrée en Belgique.

Tramway 
 Ancienne ligne 83 du tramway de Bruxelles (†1963) ;
 Ancienne ligne 83 du tramway de Bruxelles (2000) ;
 Ancienne ligne 83 du tramway de Bruxelles (2008) ;
 Ancienne ligne 83 du tramway vicinal de Charleroi.

Voir aussi 
  

83